Castellane bezeichnet folgende geografischen Objekte:

 Castellane, Stadt in den Seealpen an der Verdonschlucht, Südfrankreich
 Arrondissement Castellane, Arrondissement in der Region Alpes-de-Haute-Provence
 Kanton Castellane, Kanton im gleichnamigen Arrondissement
 Castellane (Têt), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Têt

Castellane ist der Familienname folgender Personen:
 André-Dominique-Jean-Baptiste de Castellane (1703–1751), Bischof von Glandèves in Frankreich
 Boni de Castellane (1867–1932), französischer Kunstsammler und Abgeordneter 
 Boniface de Castellane (1788–1862), französischer General
 Pierre-Joseph de Castellane (1661–1739), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof

Siehe auch:
 Castellanos
 Castellan